Палата — старорусское слово, для обозначения дома или дворца. Образовано от  — дворец, родственное украинскому палац, французскому palace или palais, английскому palace. Во времена Русского царства, словом палата стали также именовать те или иные государственные учреждения.

Словом «палата» могут обозначаться:

 разновидность государственных и окологосударственных органов:
 Счётная палата Российской Федерации
 Общественная палата Российской Федерации
 нотариальные палаты
 Международная торговая палата
 Главная палата мер и весов (Россия, 1893—1931)

 структурное подразделение парламента или сам парламент:
 Палата лордов (Великобритания)
 Палата общин (Великобритания)
 Палата представителей (США)
 Палата представителей (Белоруссия)
 Палата представителей (Австралия)
 Палата представителей (Япония)
 Народная палата ГДР

 другие учреждения (как правило, исторические названия):
 Оружейная палата
 Грановитая палата
 Владычная палата
 Ратная палата
 Королевская оружейная палата (Великобритания)

 служебные и иные помещения:
 Палата в стационарном лечебно-профилактическом учреждении (больница, санаторий).
 Палата — помещение общего проживания (в пансионатах, домах отдыха, пионерских лагерях и лечебно-трудовых профилакториях).

Фильмы 
 «Палата» — советский фильм 1964 года.
 «Палата» — американский фильм 2010 года.

См. также 
 Палата № 6 (значения)
 Палатка (значения)

Примечания